Panthalassa (řecký název pro všechna moře) je název původního praoceánu obklopujícího prakontinent nazývaný Pangea v dobách paleozoika a brzkého mezozoika. 

Praoceán se skládal z Tichého oceánu na západě a na severu, na jihovýchodě z oceánu Tethys. Během dalších posunů kontinentů došlo k vytvoření Atlantského oceánu a Severního ledového oceánu. Panthalassa se někdy označuje za předchůdce Pacifiku, jelikož ten se dnes rozkládá přibližně v místech, kde se praoceán nacházel. Další velké sjednocení kontinentů nastane asi za 150-250 milionů let.

Vývoj zemského povrchu
Paleozoikum
Praoceány
Paleogeografie